Ted Evans Drury (né le  à Boston, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il est le frère de Chris Drury.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1987-1988 ||Fairfield Prep Jesuits || HS ||24 ||21 ||28 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Fairfield Prep Jesuits || HS ||25 ||35 ||31 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Université Harvard || NCAA ||17 ||9 ||13 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1990-1991 || Université Harvard || NCAA ||26 ||18 ||18 ||36 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1991-1992 || États-Unis || International ||53 ||11 ||23 ||34 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || Université Harvard || NCAA ||31 ||22 ||41 ||63 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || États-Unis || International ||11 ||1 ||4 ||5 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || Flames de Calgary || LNH ||34 ||5 ||7 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994||Whalers de Hartford || LNH ||16 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Falcons de Springfield || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1995-1996 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||42 ||9 ||7 ||16 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||73 ||9 ||9 ||18 ||54 ||10 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||73 ||6 ||10 ||16 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||75 ||5 ||6 ||11 ||83 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1999-2000 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||11 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000||Islanders de New York || LNH ||55 ||2 ||1 ||3 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Wolves de Chicago || LIH ||68 ||21 ||21 ||42 ||53 ||14 ||5 ||4 ||9 ||4
|- 
|2000-2001 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH ||51 ||8 ||10 ||18 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002||Lock Monsters de Lowell || LAH ||16 ||6 ||5 ||11 ||10 ||5 ||0 ||5 ||5 ||6
|- 
|2002-2003 || Hamburg Freezers || DEL ||52 ||16 ||22 ||38 ||52 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2003-2004 || Huskies de Cassel || DEL ||52 ||14 ||16 ||30 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Huskies de Cassel || DEL ||51 ||12 ||15 ||27 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Krefeld Pinguine || DEL ||48 ||21 ||26 ||47 ||66 ||5 ||2 ||1 ||3 ||6
|- 
|2006-2007 || Krefeld Pinguine || DEL ||49 ||9 ||20 ||29 ||97 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0

|414 ||41 ||52 ||93 ||367 ||14 ||1 ||0 ||1 ||4

Références 

Naissance en septembre 1971
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Attaquant de hockey sur glace